Le mystique Taj Al-Din Ebrahim ibn Rushan Amir Al-Kurdi Al-Sanjani (ou TADERAAKAS, ou Sinjani) (1216-1301) (en persan : تاج الدين ابراهيم كردی سنجانی), appelé également en persan Cheikh Zahed (ou Zahid) Gilani, a été un Grand Maître Iranien (Murshid Kamil) du célèbre ordre soufi Zahediyeh à Lahijan, Iran. Il est d'origine kurde.

Notes et références 

 

Naissance à Lahijan
Naissance en 1216
Décès en 1301
Poète iranien
Soufi
Alévisme
Religieux musulman
Spiritualité musulmane